Конста́нс Мари́ Ло́пес (; 9 сентября 1965, , Калифорния, США) — американская актриса.

Биография 
Констанс Мари Лопес родилась 9 сентября 1965 года в  (штат Калифорния, США).

Карьера 
Констанс Мари снимается в кино с 1982 года. Снялась в 36-ти фильмах и сериалах. Также некоторое время работала танцовщицей. Была выбрана из 500 человек для тура с Дэвидом Боуи.

Личная жизнь 
В 2000—2015 годах Констанс Мари состояла в отношениях с тренером по йоге Кентом Китичем. У бывшей пары есть дочь — Луна Мари (род. 5 февраля 2009).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США